Il doppio femminile del torneo di tennis Rome Masters 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Cara Black e Elena Lichovceva che hanno battuto in finale Paola Suárez e Patricia Tarabini 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Cara Black /  Elena Lichovceva (Campionesse)
 Anne-Gaëlle Sidot /  Sandrine Testud (secondo turno)
 Mary Pierce /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Nicole Arendt /  Caroline Vis (secondo turno)

 Paola Suárez /  Patricia Tarabini (finale)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (primo turno)
 Assente
 Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rome Masters 2001